Fausto es una nueva versión de la clásica historia alemana en la que un sabio y honrado personaje pretende salvar a su pueblo de una peste y al no lograrlo el diablo (Mefisto) le ofrece un trato, el cual es el argumento con el que se desarrollara la película.

Enlaces externos 
 Avance (en alemán)

Películas ambientadas en Alemania
Películas de Alemania
Películas de 2011
Películas basadas en obras de Johann Wolfgang von Goethe